Tzum ist der Name für:

 Reinier van Tzum (ca. 1600–1670), Kaufmann und Bürgermeister von  IJlst 
 Tzum (Friesland), Dorf in Westfriesland (Niederlande)
 Tzum (Zeitschrift) , niederländische Literaturzeitschrift, Literatur-Weblog
 TZUM oder auch  ZUM, Zentralkaufhaus in  Sofia  (Bulgarien)

Siehe auch
 ZUM (Begriffsklärung)
 Tzumpreis, niederländischer Literaturpreis der Zeitschrift Tzum